Dalhousie (Canada), een plaats in de Canadese provincie New Brunswick
Dalhousie (Himachal Pradesh), een plaats in Himachal Pradesh, India
Dalhousie (kantonnement) in Himachal Pradesh, India
James Broun-Ramsay, de markies van Dalhousie, onderkoning van Brits-Indië